Чемпіонат Ірландії з футболу 2001—2002 — 81-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ірландії. Титул чемпіона вдесяте здобув Шелбурн.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Дандолк взяв участь у Кубку УЄФА 2002—2003 як переможець Кубку Ірландії 2001—2002.
2. З клубу Сент-Патрікс Атлетік було знято 15 очок за участь у матчі незаявленого гравця.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20/23 квітня 2002

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Ірландії на soccerway 
 Чемпіонат Ірландії на rsssf 

2001—2002
Ірландія
Ірландія
2001 в ірландському спорті
2002 в Ірландії